Die Nothobranchiidae sind eine Familie afrikanischer Zahnkärpflinge (Cyprinodontiformes). Sie umfassen 312 Arten in 15 Gattungen. Früher wurden sie zu den Cyprinodontidae gezählt und werden deswegen wie diese Eierlegende Zahnkarpfen (Killifische) genannt. Sie leben in Süßgewässern, seltener auch im Brackwasser. Es sind kleine Fische von 2,5 bis 13 Zentimeter Länge. Die meisten Arten bleiben allerdings unter 10 Zentimeter.

Einige Arten besiedeln auch nur zeitweise vorhandene Gewässer, die sich in den Regenzeiten bilden und in den Trockenzeiten austrocknen, wobei die Eier der Fische im Schlamm überleben. Diese Arten werden als Saisonfische bzw. annuelle Killifische bezeichnet. Wegen der Bedingungen in ihren Heimatgewässern sind diese Tiere jedoch vergleichsweise kurzlebig.

Systematik

Aquaristik 
Aus der Familie der Nothobranchiidae stammen eine Reihe beliebter  Aquarienfische. Insbesondere männliche Fische sind äußerst farbintensiv und schön gezeichnet, was ihre Beliebtheit bei Aquarianern erklärt. Zum Teil sind die Tiere sowohl gegenüber Artgenossen als auch gegenüber artfremden Fischen recht aggressiv, weswegen sie vorzugsweise in einem Artbecken gehalten werden sollten. Dort empfiehlt sich die Haltung von 1 Männchen mit mehreren Weibchen. In größeren Becken ist meist auch die Vergesellschaftung von mehreren Männchen möglich.

Literatur 
 W. J. E. M. Costa: Catalog of aplocheiloid killifishes of the world. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departamento de Zoologia, 2008, ISBN 978-85-908097-0-8.
 J. S. Nelson: Fishes of the World. John Wiley & Sons, 2006, ISBN 0-471-25031-7.
 R. Sonnenberg, E. Busch: Description of a new genus and two new species of killifish (Cyprinodontiformes: Nothobranchiidae) from West Africa, with a discussion of the taxonomic status of Aphyosemion maeseni Poll, 1941. In: Zootaxa. Band 2294, Nr. 1, 2009, S. 1–22.

Einzelnachweise

Weblinks 

 

Zahnkärpflinge
Cyprinodontiformes